Regió del Karabakh o Kara Bagh, territori corresponent al sud-oest de l'actual Azerbaidjan
 Nagorno Karabakh, Alt Karabakh o Karabakh Muntanyós, regió de l'antiga RSS de l'Azerbaidjan de població armènia que des de 1991 constitueix la República d'Artsakh
 Kanat de Karabagh estat que va existir entre 1606 i 1822 a la regió del Karabakh
 Districte de Karabakh (província de Ghazni) a l'Afganistan
 Districte de Karabakh (província de Kabul) a l'Afganistan
 Guerra de Nagorno-Karabakh, conflicte armat entre 1988 i 1994 a l'Alt Karabagh 
 FK Karabakh Agdam club azerbaidjanès de futbol de la ciutat d'Agdam